Murcott – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Murcott – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)